In België:
Koudekerke (België), verdwenen dorp onder Heist
In Nederland:
Koudekerk aan den Rijn, dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn
Koudekerke (Schouwen-Duiveland), een verdronken dorp waarvan alleen de kerktoren (de Plompe Toren) nog overeind staat.
Koudekerke (Walcheren), een dorp in de gemeente Veere (Zeeland)
Coudekerke, een in 1375 verdronken dorp in Zeeuws-Vlaanderen
In Frankrijk:
Koudekerke-Dorp (Coudekerque), een dorp en gemeente in de Franse Westhoek (arr. Duinkerke, dep. Noord)
Nieuw-Koudekerke (Coudekerque-Branche), eveneens een gemeente in de Franse Westhoek, agglomeratie Duinkerke